Wikulowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Wikulowo (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Wikulowo (Tjumen), in der Oblast Tjumen, Verwaltungszentrum des Wikulowski rajon